A MacLean család (eredeti cím: Pit Pony) kanadai televíziós filmsorozat, amelyet Phil Comeau, Stephen Reynolds és Mike Clattenburg rendezett. A forgatókönyvet Paul Ledoux és Heather Conkie írta, a producer Andrew Cochran, a főszerepekben Alex Wrathell, Shaun Smyth és Jennie Raymond látható. Kanadában a CBC vetítette, Magyarországon az M2 sugározta.

Ismertető

Szereplők 

További magyar hangok: Barbinek Péter, Zsigmond Tamara, Farkasinzky Edit, Rosta Sándor, Seszták Szabolcs, Faragó András, Bálint Adrienn, Hermann Lilla, Boldog Emese, Gerő Bence, Györke Laura, Boldog Gábor, Nagy Gereben, Seder Gábor

Epizódok

1. évad

2. évad

Források

További információk 
 A MacLean család a tv.hir24.hu-n 
 A MacLean család a tv-program.aktuality.sk-n

1999-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
2000-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok